MUH – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto di Marsa Matruh (Egitto)